«Реквием. Русь уходящая» — картина Павла Корина.
«Русь уходящая» — серия гравюр, созданная в 1-й четверти XX века Иваном Павловым.
«Русь уходящая» — цикл симфоний композитора Юрия Буцко.
«Русь уходящая» — стихотворение Сергея Есенина.
 «Русь уходящая» — театральная постановка по тексту Сергея Есенина.
 «Русь уходящая: Рассказы митрополита Питирима (Нечаева)», М., 2007 — книга
«Уходящая Русь», М., 1924 — сборник Вячеслава Полонского.